Völklein ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Völklein (1880–1960), deutscher Heimatdichter
 Helmut Völklein (* 1957), deutscher Mathematiker 
 Ulrich Völklein (* 1949), deutscher Historiker und Publizist